Nottingham steht für:

 Nottingham, eine Stadt in den East Midlands in England 

Nottingham ist der Familienname folgender Personen:

 Charles D. Nottingham (* 1965), US-amerikanischer Anwalt, Chairman des Surface Transportation Boards
 Jimmy Nottingham (1925–1978), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Matthew Nottingham (* 1992), britischer Badmintonspieler
 Michael Nottingham (* 1989), Fußballspieler von St. Kitts und Nevis
 Wayne B. Nottingham (1899–1964), US-amerikanischer Physiker
sowie der Name von
 Robert of Nottingham, englischer Geistlicher und Richter